wyścig –  szybkościowa konkurencja sportowa
 Wyścig – film z 2001 roku
 Wyścig – film z 2008 roku
 Wyścig – film z 2013 roku
 Wyścig – inaczej hazard, zjawisko w elektronice i informatyce

Zobacz też